Staatslexikon ist die Kurzbezeichnung für folgende größere Lexikonwerke:
 Staatslexikon der Görres-Gesellschaft
 Rotteck-Welckersches Staatslexikon